

Geografia
 (The) Mumbles – località del Galles

Musica
 The Mumbles – gruppo musicale irlandese degli anni ottanta
 Mumbles – gruppo musicale statunitense nato dai Drowning Pool
 Mumbles – bassista svedese
 Matthew Fowler, in arte Mumbles – produttore discografico
 Mumbles – altro nome con cui è conosciuto il batterista dei Sons of Abraham Stefan Linde
 Mumbles – brano musicale di Clark Terry
Mumbles – album di Clark Terry del 1966
 Mumbles – Traccia dell'album Sweet Passion di Aretha Franklin
 "Mumbles" – Soprannome del trombettista statunitense Clark Terry

Sport
 Mumbles RFC – squadra di rugby di (The) Mumbles